Сан-Мікеле ():
 Сан-Мікеле-алл'Адідже — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто
 Сан-Мікеле-ді-Ганцарія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Катанія
 Сан-Мікеле-Мондові — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Сан-Мікеле-Салентино — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Бриндізі
 Сан-Мікеле-ді-Серино — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Сан-Мікеле-аль-Тальяменто — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, метрополійне місто Венеція